Кинотеатры Севастополя: в данном информационном списке приведены адреса, количество залов и посадочных мест в них, сайты кинотеатров Севастополя.

Действующие

Закрытые

Примечания